Квитатиа́ни () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Квитатиани, Гела Володиевич (род. 1971) — грузинский футболист.
 Квитатиани, Торнике Гурамович (род. 1992) — российский борец вольного стиля, актёр.